Frédéric-Auguste de Saxe peut faire référence à plusieurs souverains :

Électorat de Saxe (1356-1806)
 Frédéric-Auguste de Saxe dit « le Fort » (1670-1733), devenu roi de Pologne sous le nom d'Auguste II ;
 Frédéric-Auguste II de Saxe (1696-1763), devenu roi de Pologne sous le nom d'Auguste III ;
 Frédéric-Auguste III de Saxe dit « le Juste » (1750-1827), devenu premier roi de Saxe sous le nom de Frédéric-Auguste  de Saxe ;

 Royaume de Saxe (1806-1919)
 Frédéric-Auguste II de Saxe (1797-1854) ;
 Frédéric-Auguste III de Saxe (1865-1932).

Voir aussi